Die Saison 2022/23 der Regionalliga Südwest ist die fünfzehnte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 6. August 2022 eröffnet und soll am 27. Mai 2023 beendet werden.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2022/23 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:

 die verbliebenen Mannschaften aus der Regionalliga Südwest 2021/22:
  SSV Ulm 1846
  Kickers Offenbach
  TSV Steinbach Haiger
  1. FSV Mainz 05 II
  FC 08 Homburg
  KSV Hessen Kassel
  TSG Balingen
  Bahlinger SC
  FC-Astoria Walldorf
  VfB Stuttgart II
  VfR Aalen
  TSG Hoffenheim II
  FC Rot-Weiß Koblenz
  FSV Frankfurt
 der Meister aus der Oberliga Baden-Württemberg 2021/22:
  SGV Freiberg
 der Meister aus der Hessenliga 2021/22: 
  SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
 der Meister aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2021/22:
  Wormatia Worms
 der Sieger der Aufstiegsrunde 2022:
  SV Eintracht Trier

Statistiken

Tabelle 

 || 

 

 || rowspan="2" | ()

 || rowspan="3" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Der Punktabzug für den VfR Aalen ist ab dem 16. Spieltag berücksichtigt.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Zuschauertabelle

Stadien

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Sudwest 2022
2022